

Persone
 Carlo Cerini (1920-1943) – militare e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Giuseppe Cerini (1738-1779) – letterato e giurista italiano
 Giuseppe Vittorio Cerini (1862-1935) – scultore italiano
 Leonardo Cerini (1883-1964) – chimico italiano 
 Olao Cerini (1906-1964) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro
 cerini – varietà di fiammiferi